2 miejscowości w Polsce: 
 Dąbrowno – wieś w woj. lubuskim, w pow. nowosolskim, w gminie Nowa Sól 
 Dąbrowno – wieś w woj. śląskim, w pow. myszkowskim, w gminie Niegowa